Mallius ist der Name folgender Personen:

 Flavius Mallius Theodorus, römischer Schriftsteller und Politiker
 Gnaeus Mallius Maximus, römischer Senator, Konsul 105 v. Chr.
 Lucius Mallius, römischer Maler